La Florida Airport kan syfta på följande platser:

Chile 

 La Florida Airport (flygplats i Chile), Región de Coquimbo, Provincia de Elqui,

Colombia 

 La Florida Airport (flygplats i Colombia), Nariño, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar